Damsingelturneringen vid Australiska öppna 2020 pågick mellan den 20 januari och den 1 februari.

Seedning 

  Ashleigh Barty (semifinal)
  Karolína Plíšková (tredje omgången)
  Naomi Osaka (tredje omgången)
  Simona Halep (semifinal)
  Elina Svitolina (tredje omgången)
  Belinda Bencic (tredje omgången)
  Petra Kvitová (kvartsfinal)
  Serena Williams (tredje omgången)
  Kiki Bertens (fjärde omgången)
  Madison Keys (tredje omgången)
  Aryna Sabalenka (första omgången)
  Johanna Konta (första omgången)
  Petra Martić (andra omgången)
  Sofia Kenin (segrare)
  Markéta Vondroušová (första omgången)
  Elise Mertens (fjärde omgången)
  Angelique Kerber (fjärde omgången)
  Alison Riske (fjärde omgången)
  Donna Vekić (tredje omgången)
  Karolína Muchová (andra omgången)
  Amanda Anisimova (första omgången)
  Maria Sakkari (fjärde omgången)
  Dajana Jastremska (andra omgången)
  Sloane Stephens (första omgången)
  Jekaterina Aleksandrova (tredje omgången)
  Danielle Collins (andra omgången)
  Qiang Wang (fjärde omgången)
  Anett Kontaveit (kvartsfinal)
  Jelena Rybakina (tredje omgången)
  Anastasija Pavljutjenkova (kvartsfinal)
  Anastasija Sevastova (första omgången)
  Barbora Strýcová (första omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 
 Program och resultat

Australiska öppna 2020